Ян Спарре:
 Спарре, Ян Юрьевич (1891—1962) — советский тяжелоатлет, Заслуженный мастер спорта.
 Спарре, Ян Янович (1934—1982) — спортивный радио- и телекомментатор Гостелерадио СССР.